Zijlsingel (Haarlem)
Oude Zijlsingel (Haarlem)
 Zijlsingel (Leiden)